Sphagnoppia är ett släkte av kvalster. Sphagnoppia ingår i familjen Oppiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Sphagnoppia